Petersee ist ein Stillgewässername:

 Petersee (Achern), Baggersee bei Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Petersee oder Waldenecksee, Steinbruchsee bei Baden-Baden und Sinzheim, Landkreis Rastatt, beide Orte in Baden-Württemberg